Gminy w USA:
 Mound Prairie (ang. Mound Prairie Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper
 Mound Prairie (ang. Mound Prairie Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Houston